Список найбільших комерційних банків у світі за розміром загальних активів і ринковою капіталізацією.

За сукупними активами 
Статистика найбільших банків у світі за обсягом сукупних активів на 2016 рік:

Банки по країнах

За ринковою капіталізацією 
Статистика по найбільших банків у світі за ринковою капіталізацією (2016 р.):

Примітки 

Списки:Економіка
Банки